Riosequillo puede hacer referencia a:

 Riosequillo (León), localidad del municipio de Sahagún en la provincia de León, España;
 Riosequillo (Madrid), localidad del municipio de Buitrago del Lozoya en la provincia de Madrid, España.